Madurai (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
Madurai (stad), hoofdstad van bovengenoemd district